Чемпионат мира по танковому биатлону 2014 года — военно-спортивное международное соревнование по танковому биатлону, организованное Министерством обороны Российской Федерации и прошедшее в период с 4 по 16 августа 2014 года на учебно-тренировочном полигоне «Алабино» в подмосковном посёлке Калининец.

Участники 
]

Заявки на участие принимались до 1 апреля 2014 года. Предварительно Россия направила приглашения принять участие в чемпионате 40 государствам, в том числе странам НАТО. В итоге заявки были поданы 12 странами из Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Также более 20 стран прислали своих наблюдателей. Россия была представлена модернизированным танком Т-72Б3М с панорамой, а 10 стран-участниц соревновались на предоставленных российской стороной — танках Т-72Б. В то же время Китай участвовал в Чемпионате мира по «Танковому биатлону-2014» на своих танках Тип 96А. Команды шести государств прошли заблаговременную подготовку на базе 4-й гвардейской танковой дивизии. Заявки на участие в чемпионате были поданы в срок до 1 апреля 2014 года

Каждая команда включала в себя по четыре экипажа (три основных плюс один резервный), тренерский штаб и группу технического обеспечения.

Регламент 

]
В ходе выполнения заездов участникам соревнований будет необходимо:
 совершить марш;
 преодолеть наземные и водные препятствия;
 поразить три различные мишени на удалении от 900 до 2 200 метров, для каждой из которых предусмотрен определённый боевой припас: управляемый снаряд, штатный снаряд и боевые припасы крупнокалиберного пулемёта «Корд».

При этом участие женщин в танковых экипажах исключается из-за требований российского законодательства (поскольку женщинам запрещается поднимать тяжести весом более 15 кг). При этом танкистам предстоит продемонстрировать не только навыки меткой стрельбы и преодоления препятствий, но и сдать нормативы по физической подготовке, пройти тестирование на знание ТТХ боевых машин и ответить на вопросы по военной истории.

Соревнования 
В основу соревнований заложены принципы лыжного биатлона. Они разделены на четыре этапа: индивидуальная гонка, спринт, спортивный и эстафета. Спринт в свою очередь разделён на две части: малый спринт и гонка преследования. На первых трёх этапах по три экипажа от каждой страны-участницы соревнований определяют место в рейтинге и зарабатывают количество очков обратнопропорциональное занятому месту. В финальном этапе соревнований определяется чемпион из четырёх сильнейших команд, показавших лучшие результаты в предыдущих этапах соревнований.

Судейская бригада 
Главные судьи:
 Юрий Петров (Россия, генерал-лейтенант),
 Евгений Никифоров (Россия, генерал-майор)
Судьи:
 Бор Нанжид (Монголия, полковник)

Участники

Команды, участвовавшие на чемпионате мира

Дебют

Несостоявшийся дебют

Результаты конкурса

Индивидуальная гонка 
В индивидуальной гонке экипажи команд проходили три круга по маршруту протяжённостью 7,1 км с выполнением стрельб по мишеням на каждом круге. На первом огневом рубеже необходимо было поразить из основного орудия мишень «Танк», на втором — из зенитного пулемёта мишень «Вертолёт», на третьем — мишень «РПГ» из спаренного пулемёта. За промах по цели и ошибки в прохождении препятствий начислялось штрафное время.

Первый танковый экипаж из Венесуэлы был дисквалифицирован за нарушение требований техники безопасности, так как не отстрелял остаток боекомплекта после стрельбы по мишени.

Третий танковый экипаж из Монголии при преодолении препятствий вывел из строя основной и резервный танки, после чего был снят с заезда.

Спринт

Малый спринт 
В спринте экипажам команд необходимо было пройти два круга по маршруту протяжённостью 3 км с выполнением стрельбы на втором круге с места из основного орудия тремя штатными артиллерийскими выстрелами по мишени «Танк» на дальности 1600, 1700 и 1800 метров. За промах по цели назначался 500 метровый штрафной круг.

Гонка преследования 
На первом и втором огневом рубежах необходимо было поразить из основного орудия мишень «Танк», на третьем — мишень «РПГ» из спаренного пулемёта.

Спортивный этап 
В спортивном этапе членам экипажей команд необходимо было выполнить спортивные упражнения, в том числе бег на 100 метров, отжимания, наклоны туловища вперёд. В ходе комплексного упражнения участникам также было необходимо метать гранату и преодолевать препятствия среди которых: лабиринт, забор, разрушенная лестница, водная преграда, участок переползания с патронным ящиком в руках и пр.

Эстафета 
В эстафету, финальный этап соревнований, попали четыре сильнейших команды: Россия, Армения, Китай и Казахстан, показавшие лучшие результаты в предыдущих этапах. На этом этапе по три экипажа от каждой команды на одном танке попеременно проходили 3 круга по маршруту протяжённостью 4 км с выполнением стрельб из спаренного пулемёта по мишени «гранатомёт» с места на первом круге и из основного орудия по мишени «Танк» тремя артиллерийскими выстрелами с хода на втором круге, после чего производилась смена экипажа. За промах по цели назначался 500 метровый штрафной круг.

Финальные результаты 

Два российских экипажа показали лучшее время среди всех участников. Второе место заняла команда Армении. Приз за второе место — новый танк Т-90 для вооружённых сил Армении. Третье место заняла команда КНР.

Примечания

Ссылки 

 Положение о проведении чемпионата мира «Танковый биатлон 2014».
 «Танковый биатлон 2014» на сайте министерства обороны России.
 Видеовыпуски Танкового биатлона 2014 на сайте телеканала Россия-1

Чемпионаты мира по танковому биатлону
Чемпионаты мира в России
Август 2014 года
Чемпионаты мира в 2014 году